Dania ist:

 die lateinische Bezeichnung für Dänemark
 die Bezeichnung für eine dänische Nationalallegorie
 der frühere Name des Fahrgastschiffes Koi
 Dania (Vorname)